Tibetano hace referencia a varios artículos:

Cultura
Relativo, perteneciente o procedente  del Tíbet.
Idioma tibetano, de la familia de lenguas sino-tibetanas, hablado principalmente en Tíbet.
Etnia tibetana, una de las 56 reconocidas oficialmente por el gobierno de la República Popular China.
Budismo tibetano, variante himalaya del budismo.

Además
Dogo del Tíbet, raza canina originaria del Tíbet.